Schöpf oder Schoepf ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schöpf (1906–1980), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Alessandro Schöpf (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Alfred Schöpf (1938–2018), deutscher Philosoph
 Alois Schöpf (* 1950), österreichischer Schriftsteller und Kolumnist
 Andreas Schöpf (* 1985), österreichischer Naturbahnrodler
 Caja Schöpf (* 1985), deutsche Freestyle-Skierin
 Christine Schöpf, österreichische Hörfunk- und Fernseh-Journalistin
 Clemens Schöpf (1899–1970), deutscher Chemiker
 Daniel Schöpf (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Egon Schöpf (* 1925), österreichischer Skirennläufer und Rennbetreuer aus Tirol
 Erwin Schöpf (1936–2018), deutscher Mediziner
 Georg Schöpf (1893–1962), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Gotthard Schöpf (* 1984), österreichischer Leichtathlet
 Günter Schöpf, österreichischer Brigadier des Bundesheeres
 Hans Schöpf (* 1946), österreichischer Archivar und Schriftsteller
 Heiner Schöpf (1950–2013), deutscher Biologe
 Hermann von Schöpf (1886–1950), deutscher Offizier und SA-Führer
 Ingeborg Schöpf (* 1967/1968), österreichische Sopranistin
 Jakob Schöpf (1665–1715), Kunstschreiner und Bildhauer der Barockzeit

 Joseph Schöpf (1745–1822), österreichischer Maler
 Joseph Anton Schöpf (1822–1899), österreichischer Theologe
 Ludwig Schöpf (1843–1918), Wachszieher, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Marvin Schöpf (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Oliver Schöpf (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Otto Schöpf (1863–1929), Heimatschriftsteller, Journalist und Chefredakteur des Mülheimer Generalanzeigers
 Patrick Schöpf (* 1969), Schweizer Eishockeytorwart
 Peter Schöpf (1805–1875), deutscher Bildhauer
 Peter Paul Schöpf (1757–1841), österreichischer Bildhauer 
 Regina Schöpf (1935–2008), österreichische Skirennläuferin
 Riccardo Schöpf (* 2001), österreichischer Wintersportler
 Thomas Schöpf (1520–1577), Stadtarzt in Bern und Kartograph
 Wolfgang Adam Schoepf (1679–1770), württembergischer Rat und Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Schöpff
 Schopf